Aconias är ett släkte av steklar som beskrevs av Cameron 1904. Aconias ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Aconias